Gminy w USA:
 East Carroll (ang. East Carroll Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
Parafie w USA:
 parafia East Carroll (ang. East Carroll Parish) – w stanie Luizjana